Пантепек () — распространённый в Мексике топоним. В переводе с языка науатль означает слоёная гора.

 Пантепек (муниципалитет Чьяпаса) — муниципалитет в штате Чьяпас;
 Пантепек (Чьяпас) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Пантепек (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Пантепек (Пуэбла) — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Пантепек (река)(es) — река протекающая по территории Мексики, через штаты Идальго, Пуэбла и Веракрус.